The Spirit of St. Louis kan avse:

 Spirit of St. Louis – flygplanet som användes på den första nonstop solotransatlantiska flygningen 1927.
 Spirit of St. Louis (bok) – en bok från 1953 av Lindbergh om flygningen
 Spirit of St. Louis (film) – en film från 1957 med boken som förlaga, med James Stewart
 Spirit of St. Louis (musikalbum av The Manhattan Transfer) – ett musikalbum från 2000 av The Manhattan Transfer
 Spirit of St. Louis (musikalbum av Ellen Foley) – ett musikalbum från 1981 av Ellen Foley
 The Spirit of St. Louis (EP) – en EP från 2004 av British Sea Power